

Населені пункти та їхні частини
 Сьвідри — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Сьвідри — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Сьвідри — село в гміні Олецько Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сьвідри — село в гміні Ґіжицько Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сьвідри — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сьвідри — частина села Малінець у гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Сьвідри — частина села Білий Дунаєць у гміні Білий Дунаєць Татранського повіту Малопольського воєводства

Примітки